O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2017 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball. Inicialmente a competição teria nove equipes, todavia o Assis desisitiu de participar às vésperas por causa de problemas financeiros.

Participantes

Regulamento

As oito equipes jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. Ao final dos dois turnos, todas as equipes se classificam para os playoffs. A fase quartas de final será disputada em melhor três jogos. Já a semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Fase de classificação

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Classificação final

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2017 no Brasil
2017 em São Paulo